И́горь Гле́бов
 Игорь Глебов — псевдоним композитора Бориса Асафьева (1884—1949) при написании музыковедческих работ
 Глебов, Игорь Алексеевич (1914—2002) — советский учёный в области машиностроения, профессор.